Toponímia:
 San Martin (Vitòria), barri de Vitòria 
 San Martín de Boniches, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 San Martín del Castañar, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Martín de Elines, poble de Cantàbria que pertany al municipi de Valderredible, a Campoo
 San Martín de Frómista, monestir benedictí al municipi de Frómista, a la província de Palència, Castella i Lleó 
 San Martín de Montalbán, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 San Martín y Mudrián, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Samartín d'Ozcos (San Martín de Oscos en castellà), concejo asturià a la comarca de l'Eo-Navia
 San Martín del Pimpollar, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 San Martín de Porres, districte a Lima, Perú
 San Martín de Pusa, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa
 Samartín del Rei Aurelio (San Martín del Rey Aurelio en castellà), concejo de la comunitat autònoma del principat d'Astúries
 San Martín del Río, localitat d'Aragó, a la província de Terol i enquadrada a la comarca de Jiloca
 San Martín de Rubiales, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 San Martín de Teberga
 San Martín de Trevejo, municipi de la Vall de Xàlima a la província de Càceres
 San Martín de Turieno, monestir als Picos de Europa, prop del poble de Potes (Astúries)
 San Martín de Unx, municipi de Navarra, a la Comarca de Tafalla, dins la merindad d'Olite
 San Martín de Valdeiglesias, municipi de la Comunitat de Madrid
 San Martín de Valdelomar, localitat del municipi de Valderredible (Cantàbria)
 San Martín de Valderaduey, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Martín del Valledor, parròquia i poble del conceyu asturià d'Allande 
 San Martín de Valvení, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 San Martín de la Vega, municipi de la Comunitat Autònoma de Madrid
 San Martín de la Vega del Alberche, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Martín de la Virgen de Moncayo, municipi de la província de Saragossa (Aragó)
 Aldeamayor de San Martín, municipi de la província de Valladolid, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Departament de San Martín, regió del Perú
 Departament San Martín (Santa Fe), departament en la província de Santa Fe (Argentina)
 Grandes y San Martín, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Palacio San Martín, ministeri d'afers exteriors de la República Argentina, a la ciutat de Buenos Aires
 Val de San Martín, municipi de la província de Saragossa, a la comunitat autònoma d'Aragó 
 Organitzacions:
 Club Atlético San Martín (Tucumán), club de futbol argentí de la ciutat de San Miguel de Tucumán
 Club Atlético San Martín (San Juan), club de futbol argentí de la ciutat de San Juan
 Atlético Club San Martín de Mendoza, club de futbol argentí de la ciutat de San Martín, a la província de Mendoza
 Biografies:
 Abel San Martín Campos (Baños de Río Tobía, La Rioja, 1927 - 1980), jugador de pilota basca a mà
 Conrado San Martín (Higuera de las Dueñas, 1921), actor de cinema espanyol
 José de San Martín (Yapeyú, Argentina, 1778 - Boulogne-sur-Mer, França, 1850), militar i Pare de la Pàtria argentí
 José Ignacio San Martín López (Sant Sebastià, 1924 - Madrid, 2004), coronel de l'Exèrcit de Terra espanyol participant del cop d'estat del 23-F
 María Auxiliadora Delgado San Martín (Montevideo, 1937), primera dama de l'Uruguai entre 2005 i 2010
 Rafael San Martín (Kíev, 1959), poeta i escriptor argentí